Проте́сты в Брази́лии:
 Протесты в Бразилии (2013).
 Протесты в Бразилии (2015—2016).